The Spaceguard Foundation, organització privada dedicada a observar objectes propers a la Terra i protegir-se'n
 Societat Geològica de França, associació dels professionals de la geologia de França
 Societat General de Finançament, empresa pública dedicada al finançament de projectes de desenvolupament del Quebec
 Statistique Générale de la France, organisme públic històric d'estadística de França
 Federació Sueca de Golf (del seu nom en suec Svenska GolfFörbundet), organisme rector del golf a Suècia
 Solution Growth Facility, experiment integrat en el programa del satèl·lit EURECA
 Sistema de gestió de fitxers, mètode per a emmagatzemar la informació en un equipament informàtic
 Funció de Green estocàstica (del seu nom en anglès Stochastic Green Function), algoritme de Monte Carlo quàntic per a bosons
 Smart Game Format, format de fitxer utilitzat per a la gestió de dades de jocs de tauler